Станция Шымкент () — железнодорожная станция Казахстанских железных дорог, расположенная в Шымкенте.

История 
15 июля 1914 года от станции Арысь началось строительство Семиреченской железной дороги, к сентябрю 1917 года — до станции Бурное. Возобновилось строительство только после завершения гражданской войны.

В 1934 году построен участок Шымкент — Ленгер.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года, станция Чимкент была переименована в станцию Шымкент.

Примечания 

Транспорт Шымкента
Здания и сооружения Шымкента
Железнодорожные станции Казахстана